

Toponyme 

 Shiraz ou Chiraz, ville du sud-ouest de l'Iran.

Cinéma 

 Shiraz, un film réalisé par Franz Osten (1928)

Viticulture 

 La shiraz est le nom apparenté au cépage syrah, essentiellement dans le Nouveau Monde.

Autres 
 Shiraz Shivji (né en 1947), développeur à l'origine de l'ordinateur Atari ST.

Références

Voir aussi 
 Chiraz (homonymie)